Поломошное — название населённых пунктов в России:
 Поломошное — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Поломошное — село в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Поломошное — село в Яшкинском районе Кемеровской области.